Daniel Opazo – calciatore argentino, attaccante
 Mirko Opazo – calciatore cileno, centrocampista
 Óscar Opazo – calciatore cileno, difensore
 Pedro Opazo – politico cileno
 Yerson Opazo – calciatore cileno, difensore